Кадоно — японская фамилия. Известные носители:
 Кадоно, Юки (род. 1996) — японский сноубордист, выступающий в слоупстайле.
 Кадоно, Эйко (род. 1935) — японская писательница.